Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (secondo turno)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh-Pete (semifinali)

 Elise Burgin /  Elizabeth Smylie (secondo turno) 
 Gigi Fernández /  Robin White (secondo turno) 
 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (secondo turno) 
 Katerina Maleeva /  Manuela Maleeva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1985